Дова — означает следующее:

 Дова (Непал) — деревня в Непале.
 Дова (округ) — округ в Малави.
 Дова (город) — город в Малави.